Teisenberg ist der Name von geographischen Objekten in Bayern:

 Teisenberg (1333 m), Berg der Alpen, nahe Neukirchen am Teisenberg (Teisendorf), Landkreis Berchtesgadener Land
 Teisenberg (Weismain) (500,6 m), Berg der Fränkischen Alb, nahe Weismain, Landkreis Lichtenfels

 Teisenberg (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein
 Teisenberg (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land